Le Type 03 Chū-SAM  ou SAM-4 ou  est un système de missile sol-air développé par le Japon actuellement en service avec le JGSDF. Le châssis du véhicule SAM est basé sur le camion-grue lourd de la série Kato Works Ltd/ Mitsubishi Heavy Industries NK. Il utilise un radar à balayage électronique actif (AESA) à la pointe de la technologie.

Caractéristiques 
Le système de défense aérienne Chu-SAM est basé sur des camions non blindés de tout terrain 8 × 8 et comprend un centre de commandement, une unité radar, un lanceur et un transbordeur, chaque unité étant équipée de six missiles qui se déplacent à Mach 2,5. Le système peut suivre jusqu'à 100 cibles simultanément et en cibler 12 en même temps, engageant des avions de combat, des hélicoptères et des missiles de croisière.

Mise à niveau 
En 2014, le JGSDF a commencé l'évaluation du Chu-SAM Kai amélioré, qui utilise des fonctionnalités de capteur et de mise en réseau améliorées pour une meilleure portée et un meilleur ciblage des menaces des missiles de croisière et anti-surface plus complexes. Au cours de l'été 2015, 10 missiles Chu-SAM Kai ont été testés à White Sands Missile Range aux États-Unis et ont intercepté avec succès diverses cibles, dont le drone cible supersonique GQM-163 Coyote ; White Sands a accueilli les lancements car la grande taille et l'espace aérien contrôlé de l'emplacement permettaient de tester des conditions indisponibles au Japon. Les tests opérationnels du Chu-SAM Kai ont eu lieu à White Sands, en 2016.

Le missile Chu-SAM Kai prévoyait également d'être converti en missile mer-air à longue portée avec un propulseur de fusée séparable.

Déploiement 

 Unité de formation d'artillerie antiaérienne (avancée) de la JGSDF. Depuis 2003
 JGSDF armée de l'est,  groupe d'artillerie anti-aérienne. Au Camp Matsudo à Matsudo, Chiba depuis 2007
 8e groupe d'artillerie antiaérienne de l'armée centrale de la JGSDF.  À Ono, Hyōgo depuis 2008

Galerie

Voir également 

 Liste des missiles
 Missile anti-balistique

SAM comparables :

 Patriote MIM-104
 S-300
 S-400
 S-500
 HQ-6
 HQ-9
 HQ-16
 NASAMS
 Arc céleste
 Kamin-2
 Système de défense aérienne Talaash
 15 Khordad

Notes et références

Liens externes 

 Officiel JGSDF (japonais)陸上自衛隊
 03式中距離地対空誘導弾
 TRDI Département de développement de systèmes d'armes guidées
 Chu-SAM dans Janes Land Based Air Defence
 Chu-SAM dans global security.org

Arme militaire fabriquée au Japon
Véhicule antiaérien
Missile surface-air